Höchststand steht für:
 ein maximaler Messwert, siehe Extremwert
 Spitzenwert eines Wasserstandes, siehe Pegel (Wasserstandsmessung)
 maximaler Höhenwinkel eines Gestirns, siehe Kulmination (Astronomie)
 maximale Ausdehnung einer Gletschermasse, siehe Endmoräne

Siehe auch:

Synonyme:
 Höhepunkt
 Klimax
 Kulmination
 Maximum
 Peak

 Hochstand

Gegenbegriff:
 Tiefststand